Weinsfeld ist der Name folgender Orte:

 Weinsfeld (Hilpoltstein), Stadtteil von Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern
 Weinsfeld (Prüm), Stadtteil von Prüm, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz